Liga nogometnog saveza područja Slavonska Požega je predstavljala pretposljednji rang natjecanja, a prvenstvo se igralo dvokružno. NK Zvijezda Kaptol se kvalificirala u Slavonsku nogometnu zonu, a iz lige je ispao NK Partizan Ovčare.

Tablica

Izvori 
 Jurica Bešlić, Goran Đurđević, Vesna Milković, Jelenko Topić: 70 godina nogometa u Vidovcima i Dervišagi, Vidovci - Dervišaga, 2016.

1978-79
Slavonska Požega